Organització per a l'Alliberament de Palestina (del nom en anglès Palestine Liberation Organization), organització política palestina
 Procediment legislatiu ordinari (PLo), procediment legislatiu de la Unió Europea
 plo, també és el codi ISO 639-3 del Popoluca d'Oluta, llengua mixezoque parlada a Veracruz (Mèxic)